Аину се може односити на:

 Аини (Аину), народ
 аински језик (аину језик)

 Аину (туркијски народ)
 аину (туркијски језик)

 Аину (Толкин)